Senirkent (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Senirkent (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Senirkent